AOW peut faire référence à :
  ;
 Age of Wushu, un MMORPG centré sur les arts martiaux.

Code IATA des aéroports